Wiesen (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wiesen (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Wiesen (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
Wiesen (restaurant), restaurant met Michelinster in Eindhoven
Wiesen (Hellenthal)